A cseh nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság tizenegyedik futama. A versenyt Brnóban rendezték augusztus 16-án.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Johann Zarco végzett az élen, míg a Moto3-ban Niccolò Antonelli diadalmaskodott, pályafutása során először.

MotoGP

Moto2

Moto3 

Az első rajt után, két különálló baleset miatt rögtön félbeszakították a versenyt. Az újraindítás után a versenytáv 12 körre rövidült.

Jegyzetek

Források 

Csehnagydíj
MotoGPcsehnagydíj2015